Wamp (rivier), een rivier in België
 Zach Wamp, een Amerikaans politicus
 WAMP, een acroniem voor een combinatie van softwarepakketten